La Linea kan syfta på:

 Originaltiteln på den tecknade TV-serien Linus på linjen

Geografi

Mexiko 

 La Línea (ort i Mexiko, Sinaloa), El Fuerte, 
 La Línea (ort i Mexiko, San Luis Potosí), Lagunillas,

Spanien 

 La Línea de la Concepción, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar